

Aviazione 
 NFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niaufo'ou (Tonga)
 Naval Flight Officer – in aeronautica, designazione usata da United States Navy e United States Marine Corps per definire l'ufficiale addetto alle intercettazioni radar

Informatica
 nfo (formato di file) – è un formato di file per i file di informazioni che accompagnano software compresso.